Musique à Marsac est un festival de musique classique créé en 2012 et clos en 2019, réunissant des professionnels de la musique et se déroulant à Marsac, dans le Tarn-et-Garonne.

Histoire 
L'association Musique à Marsac est créée en 2012 par David et Fiona Finch. Le premier concert est donné le 16 août de la même année, dans Le Grenier, au cœur du village. De sa création jusqu'à sa disparition, l'association n'a reçu aucune subvention et dépendait de la vente de billets ou des dons privés.

Le répertoire exploité durant chaque édition du festival se nourrit de grands classiques comme de compositions nouvelles ou moins reconnues. Les musiciens invités sont généralement jeunes et originaires de Grande-Bretagne.

Artistes représentés 

 Pianistes : Alasdair Beatson, Jean-Sélim Abdelmoula, Alexander Ullman, Yoko Misumi, Erdem Misirlioglu, Dominic Chamot

 Violonistes : Pablo Hernán Benedí, Helena Winkelman, David Shaw, Joe Puglia, Beatrice Philips, Manuel Oswald, Mathilde Milwidsky, Olivia Hughes, Savitri Grier, Tim Crawford, Elissa Cassini, Yom Hankey, Alinka Rowe, Sini Simonen, Yaoré Talibart

 Violoncellistes : Ana Turkalj, Ditta Rohmann, Brian O'kane, John Myerscough, Miriam Liske-Doorandish, Ariana Kashefi, Chiara Enderle, Pierre Doumenge, Amy Norrington, Tim Posner

 Clarinettistes : Jānis Tretjuks, Signe Sõmer

 Altistes : Isidora Timotijevic, Mathis Rochat, Timothy Ridout, Oscar Perks, Florian Peelman, Alexander Mcfarlane, Manuel Hofer, James Boyd

 Bassonistes : Amy Harman, Ambroise Dojat

 Contrebassistes : Siret Lust

 Cornistes : Alec Frank-Gemmill, Fabian Van de Geest

 Chanteurs : Clare Presland

Voir aussi

Articles connexes 
 Marsac (Tarn-et-Garonne)
 Musique classique

Lien externe 
 Site du festival

Références 

Festival de musique classique en France
Festival de musique en région Occitanie
Culture en Tarn-et-Garonne
Festival fondé en 2012
Festival disparu